Weltenfeind е съвместен албум между групите Absurd, Grand Belial's Key и Sigrblot. Той е втори съвместен албум на Absurd. Албума е издаден през 2008 година от World Terror Committee, с времетраене 1 час, 8 минути и 36 секунди.

Песни

Външни препратки 
 Weltenfeind // Encyclopaedia Metallum 
 Weltenfeind // Heathen Harvest 
 Weltenfeind // Rate Your Music 
 Weltenfeind // Discogs 

Албуми на Absurd
Музикални албуми от 2008 година